Zahara (cantant) (Úbeda, 1983), cantautora espanyola 
 Zahara (cantant sud-africana), cantant sud-africana
 Zahara o Zakhara, regne elamita al sud de Warakshe de finals del tercer mil·lenni aC.
 Zahara de la Sierra, municipi de la província de Cadis.
 Zahara, òpera de Felipe Espino Iglesias.